Alessandro Baracchini – giornalista italiano
 Adriano Baracchini Caputi – pittore italiano
 Flavio Torello Baracchini – aviatore italiano
 Silvio Baracchini – ex pallanuotista italiano